Височина, Височина́ або височиня́ () — рівнинна ділянка земної поверхні з абсолютними висотами від 200 до 500 м.
наприклад, Подільська височина, Середньоруська височина тощо.
 «висо́чина» — один із продуктів переробки мідної руди, зливки міді після відокремлення зейгерблею — сплаву свинцю, срібла і золота